Dębowiec ist der Name von 25 Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dębowiec (Jedwabno) (Dembowitz, 1935–1945 Eichenau, Kreis Neidenburg/Ostpreußen)
 Dębowiec (Lelkowo) (Eichholz, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 Dębowiec (Lidzbark) (Eichhorst, Kreis Strasburg/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Dębowiec (Rozdrażew)
 Dębowiec (Sieraków)
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Dębowiec (Działoszyce)
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Dębowiec (Powiat Jasielski)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dębowiec (Dąbrowa Chełmińska) (Dembowitz, 1942–1945 Dembau, Kreis Kulm/Westpreußen)
 Dębowiec (Osie)
 Dębowiec (Sośsno)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Dębowiec (Bledzew) (Eichberg, Kreis Schwerin a.d. Warthe/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Dębowiec (Wielgomłyny)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Dębowiec (Powiat Lubartowski)
 Dębowiec (Skierbieszów)
 Dębowiec (Trzydnik Duży)
 Dębowiec (Urszulin)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Dębowiec (Ziębice) (Eichau, Kreis Frankenstein/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Dębowiec (Prudnik) (Eichhäusel, Kreis Neustadt/Oberschlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Dębowiec (Karsin)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Dębowiec (Poczesna)
 Dębowiec (Poraj)
 Dębowiec (Powiat Cieszyński) (Baumgarten, Kreis Teschen/Oberschlesien)

Siehe auch: Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki